Хуан Карлос Родригес Беленкосо (родился 1 сентября 1981) — испанский футболист, который играет в клубе Сокуэльямос на позиции нападающего.

Футбольная карьера 
Беленкосо родился в Эльче-де-ла-Сьерра, Альбакете, и начал играть в любительском клубе Депортиво Райо Кантабрия. С 2002 по 2008 год, с коротким периодом в Португалии, он выступал в основном в Сегунде Б, и представлял на этом уровне клубы Реал Хаэн, Мерида, Оспиталет и ФК База.

В возрасте 27 лет, Беленкосо впервые сыграл в Сегунде в сезоне 2008/09, подписав контракт с клубом из Кастилии-Ла-Манча Альбасете. Хуан дебютировал за новый клуб 31 августа 2008 года, выйдя на замену в домашнем матче против команды Севилья Атлетико. Беленкосо смог только дважды отличиться в матчах лиги в течение двух полных сезонов.

Хуан вернулся в Сегунду Б, и в течение следующих лет, играл за клубы Конкенсе, Луго и Кадис. Он добился промоушена со второй командой, забив 14 мячей, включая три на стадии плей-офф.

9 июля 2013, Беленкосо был приглашен тренером Алексом Гомесом стать первым зарубежным игроком в сезоне 2013/14 в клубе Китчи в Гонконге. Хуан сделал впечатляющий старт в Первом дивизионе, забив дважды и отдав две голевые передачи 3 сентября в матче против Сан Хей, закочившимся победой Китчи со счетом 6:2.

Клубная статистика 
 По состоянию на 22 декабря 2016 года

Примечания

Ссылки 
 (англ.)
 

Игроки ФК АТК
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Луго»
Игроки ФК «Оспиталет»
Игроки ФК «Кадис»
Игроки ФК «Шавеш»
Игроки ФК «Китчи»
Игроки ФК «Мерида» (1990)
Игроки ФК «Персиб Бандунг»
Игроки ФК «Реал Баломпедика Линенсе»
Игроки ФК «Реал Хаэн»
Футболисты Испании
Игроки ФК «Конкенсе»